Michel Renaud kan syfta på:

* Michel Renaud (1812–1885), fransk politiker
 Michel Renaud (1945–2015), fransk journalist